Vorarlberger Landesausschuss oder Vorarlberger Landesausschuß steht für:

 Vorarlberger Landesausschuss (1861–1918), führte die autonome Selbstverwaltung im Kronland Vorarlberg (1861 bis 1918)
 Vorarlberger Landesausschuß (1945), provisorische Landesregierung nach dem Zweiten Weltkrieg